Campagnano peut désigner

 Campagnano di Roma,  commune italienne dans la ville métropolitaine de Rome Capitale dans la région du Latium en Italie centrale ;
 Castel Campagnano, commune italienne de la province de Caserte dans la région Campanie: